

События 
 Консулы Северин Юниор и Флавий Аппалий Илл Трокунд.
 Смерть епископа Северина.
 Поход Теодориха в Грецию.
 Эдикт Зенона против монофизитов.
 Считается годом основания города Киева (в 1982 отмечалось 1500-летие Киева).
 Тоба Хун II впервые совершил церемонию поклонения предкам.

Родились 
 Иоанн I Талайя — патриарх Александрийский.
 Юстиниан I — византийский император.

Скончались 
 Агилольф (свев) — полулегендарный родоначальник династии баварских герцогов из дома Агилольфингов.
 Айлиль Молт — Верховный король Ирландии и король Коннахта.
 Гао-ди — полководец империи Сун
 Саак II Багратуни — князь из рода Багратуни.
 Северин Норикский — католический святой.

См. также